«Сцены в магазине» — кинофильм.

Сюжет 
Адвокат Ник Файфер (Вуди Аллен) и автор бестселлера о супружеской жизни Дебора (Бетт Мидлер) счастливы вместе и собираются отметить 16-летие своего брака. Во время покупок в торговом центре Ник признаётся Деборе в том, что у него были связи на стороне. Дебора шокирована и требует развода, но потом успокаивается, прощает Ника и… признаётся ему в том, что связь на стороне была и у неё. Роли меняются и на сей раз уже Ник требует развода.

Интересные факты 
Фильм снимался в Stamford Town Center в городе Стэмфорд (Коннектикут, США) и в Beverly Center в городе Лос-Анджелес (Калифорния, США).

В ролях 
 Бетт Мидлер — Дебора Файфер
 Вуди Аллен — Ник Файфер
 Билл Ирвин — Мим

Примечания

Ссылки 

Фильмы на английском языке
Фильмы США 1991 года
Кинокомедии 1991 года
Кинокомедии США
Фильмы Touchstone Pictures